Bélon steht für:
 Bélon (Fluss), Küstenfluss in Frankreich, Region Bretagne
 Belon-Auster, französische Austernart

Belon ist der Familienname folgender Personen:
 Pierre Belon (1517–1564), französischer Naturforscher und Botaniker

Siehe auch:
 Bellon (Begriffsklärung)
 Bellón